Sasha Ostasenko-Bogdanoff, dite Sasha Bogdanoff, est une autrice-compositrice-interprète et musicienne française née le 8 septembre 1989 à Paris. 

Elle est la fille et nièce respective des jumeaux Igor et Grishka Bogdanoff et est également l'arrière-petite-fille du musicien et ténor lyrique afro-américain Roland Hayes.

Sa carrière musicale débute en 2015 alors qu'elle publie son premier EP Back to roots en tant qu'artiste indépendant.

Biographie 
Sasha Ostasenko-Bogdanoff naît le 8 septembre 1989 de l'union entre l'animateur et essayiste Igor Bogdanoff et Ludmilla d'Oultremont, issue de la noblesse belge. 

Elle grandit entre Paris et le département français du Gers, où son arrière-grand-mère paternelle la comtesse Bertha Kolowrat-Krakowská (en) s'est établie à la fin des années 1920.

Elle a une sœur de deux ans sa cadette, Anna-Claria, aujourd'hui réalisatrice, ainsi qu'un plus jeune frère prénommé Wenceslas, devenu vocaliste et pianiste classique.

Elle est aussi la demi-sœur de trois autres garçons, nés avant et après cette union, et avec lesquels elle partage le même père.

Sasha Bogdanoff est mère d'un enfant né en 2021.

Carrière 
Sasha Bogdanoff se passionne très tôt pour le chant.

Après des études musicales, puis quelques années dans le monde du mannequinat, elle décide de faire carrière dans le domaine de la musique en tant qu'autrice-compositrice-interprète.

Elle sort en 2015 un premier EP indépendant nommé Back to roots comprenant 6 titres, en réflexion depuis 2013. En parallèle, elle dévoile le clip de Mississippi Blues, morceau hommage à ses racines afro-américaines. Ce clip est majoritairement tourné en Louisiane et intégralement réalisé grâce à une campagne sur le site de financement participatif KissKissBankBank.

Elle déclare depuis ses débuts vouloir construire sa carrière sans user de la renommée de son père, très populaire dans le domaine médiatique français des années 1980.

En 2018, elle propose un nouveau single hommage à la Côte d'Ivoire nommé TOHIDU. Il est pensé en collaboration avec le chanteur et musicien français Matthieu Chedid. Le clip est alors réalisé par sa soeur Anna-Claria et tourné en Camargue.

Elle est choisie en 2020 pour interpréter la bande sonore du film Jumbo de Zoé Wittock. Le titre, Open Your Eyes, est produit par le studio parisien Benzēne.

Un projet d'album en groupe intitulé Racines Rêvées est en cours d'enregistrement depuis mi-2021.

Selon ses propres mots, son genre musical est un "mélange de gospel, de blues, de folk, mais qui garde comme empreinte principale la vérité de la soul".

Discographie

EPs 
Back To Roots (2015)

 Mississippi Blues
 You C
 Morphée
 Crazy Fool
 The Lounge Lizard
 Comme un Boomerang

Singles 
TOHIDU (2018)

 TOHIDU

Nos Enfants (2020)

 Nos Enfants

Autres titres 

 Onetram - From Heaven To Hell (ft. Sasha Bogdanoff)
 Fly Me Through The Time
 Open Your Eyes (From "Jumbo")

Références 

Naissance en septembre 1989
Auteure-compositrice-interprète
Chanteuse française
Chanteuse de pop
Naissance à Paris
Musicien français